Shahrak är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Ghowr, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Shahrak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shahrak är huvudsakligen lite kuperad. Shahrak ligger nere i en dal som går i öst-västlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Shahrak. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Shahrak består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shahrak är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ghowr (provins)